Северные ворота — название ряда зданий и сооружений:
 Северные ворота — здание автобусного вокзала в Москве, Россия.
 Северные ворота — средневековые ворота городской стены Фленсбурга, Германия.
 Северные ворота — другое название Московских ворот в Херсоне, Украина.

См. также 
 Золотые ворота